ZfO steht als Abkürzung für:
 Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, einer Fachzeitschrift für Osteuropastudien

zfo steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift Führung und Organisation, einer Fachzeitschrift für Theorie und Praxis der Führung und Organisation 

ZFO